Божилов — болгарская фамилия:

 Божилов, Божидар (1923—2006) — болгарский поэт, публицист, переводчик, критик и драматург.
 Божилов, Добри (1884—1945) — болгарский государственный деятель;
 Божилов, Иван Ангелов (1940—2016) — болгарский историк-медиевист, доктор исторических наук.

Двойная фамилия 
 Божилова-Патева, Жени (1878—1955) — болгарская учительница, писательница, активистка за права женщин и суфражистка.